

Hydronyme 

 L'Amaron ou Lamaron est une rivière française, dans le département de l'Allier, dans la région Auvergne et un petit affluent droit du Cher à Montluçon.

Toponyme 

 Le Mont Amaron est une montagne dans le Luberon.